ECJ — это свободная исследовательская система для эволюционных вычислений, написанная на языке программирования Java.

Она представляет собой программный каркас, поддерживающий ряд технологий эволюционных вычислений, таких как: генетические алгоритмы, генетическое программирование, эволюционные стратегии, параллельная эволюция, оптимизация большого числа частиц и дифференциальная эволюция. Данный программный каркас моделирует эволюционный процесс по итерациям, используя последовательность конвейеров, приспособленных для того, чтобы соединить одну или более подпопуляций индивидуумов с помощью селекции, скрещивания (такого, как кроссовер), и операторов мутации, которые порождают новых особей. ECJ имеет открытые исходные тексты и распространяется в рамках лицензии AFL. Она была создана Шоном Люком, профессором компьютерных наук в университете Джорджа Мейсона, и поддерживается Шоном Люком и множеством спонсоров.

Основные возможности (перечислены со страницы проекта ECJ):

 графический интерфейс пользователя с диаграммами;
 платформонезависимые контрольные точки и журналирование;
 иерархические файлы параметров;
 многопоточность;
 генератор случайных чисел Мерсенна;
 абстракции для выполнения множества форм эволюционных вычислений.

Возможности эволюционных вычислений:

 асинхронная островная модель для TCP/IP;
 вычисления типа главный/подчинённый для сложных процессоров;
 генетические алгоритмы/генетическое программирование устойчивого состояния и эволюция поколений, с использованием либо без элитизма;
 эволюционные стратегии типа (mu, lambda) и эволюция (mu+lambda);
 очень гибкая архитектура скрещивания;
 много операторов селекции;
 множественные подпопуляции и виды;
 межпопуляционные перестановки;
 чтение популяций из файлов;
 одно- и многопопуляционная параллельная эволюция;
 SPEA2 многокритериальная оптимизация (Strength Pareto Evolutionary Algorithm);
 оптимизация большого числа частиц;
 дифференциальная эволюция;
 пространственно вложенные генетические алгоритмы;
 приёмы для других многоцелевых методов оптимизации;
 пакеты для экономного воздействия.

Представления деревьев в генетическом программировании:

 сильно типизированное основанное на множествах генетическое программирование;
 эфемерные случайные константы;
 автоматически определяемые функции и автоматически определяемые макросы;
 леса из многочисленных деревьев;
 6 алгоритмов для создания деревьев;
 огромное множество операторов скрещивания в генетическом программировании;
 7 готовых приложений генетического программирования для решения проблем из различных областей (муравей, регрессия, мультиплексор, закон Мура, чётность, два блока, ребро).

Представления векторов (генетические алгоритмы):

 геном фиксированной и переменной длины;
 произвольные представления;
 5 векторных приложений для решения проблем из различных областей (сумма, Розенброк, сфера, шаг, шум четвёртой степени).

Другие представления:

 геномы, основанные на мультимножественном представлении в линейном пакете, для получения в приближении Питта наборов правил или других представлениях, основанных на множествах.

Примечания

Ссылки 
 Страница проекта ECJ
 Wilson, G. C. McIntyre, A. Heywood, M. I. (2004), «Resource Review: Three Open Source Systems for Evolving Programs-Lilgp, ECJ and Grammatical Evolution», Genetic Programming And Evolvable Machines, 5 (19): 103—105, Kluwer Academic Publishers. 

Научное программное обеспечение
Искусственный интеллект
Свободное программное обеспечение, написанное на Java